Single-Pair high-speed digital subscriber line: tecnologia di connessione Digital Subscriber Line
G.SHDSL: standard internazionale per la tecnologia SDSL